Der Due Ponti Cup 2010 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 6. Juni 2010 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 191 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 184 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 188 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Rom